Greenhow ist

 ein Dorf in der englischen Grafschaft North Yorkshire, siehe Greenhow (North Yorkshire)

der Familienname von
 Rose O’Neal Greenhow (≈1815–1864), Spionin für die Südstaaten im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Edward Headlam Greenhow, britischer Arzt
 Frances Elizabeth Greenhow (verheiratete Lupton, 1821–1892), Frauenrechtlerin im viktorianischen England
 Thomas Michael Greenhow (1792–1881), englischer Arzt